Název středohoří nesou mnohá pohoří, která se nacházejí uprostřed rozličných geografických entit a může to být:

 České středohoří – pohoří v Česku
 Francouzské středohoří – český název pro pohoří Massif Central ve Francii
 Kostomlatské středohoří – geomorfologický okrsek Českého středohoří
 Maďarské středohoří – souhrnné označení pro Zadunajské středohoří a Severomaďarské středohoří
 Milešovské středohoří – geomorfologický podcelek Českého středohoří
 Slovenské středohoří – geomorfologická oblast na Slovensku
 Severomaďarské středohoří – geomorfologická oblast v severním Maďarsku a přilehlé části Slovenska 
 Verneřické středohoří – geomorfologický podcelek Českého středohoří
 Východní středohoří – německá část České vysočiny
 Zadunajské středohoří – pás vrchovin v severním Maďarsku a přilehlé části Slovenska

nebo překladem:
 Česká vysočina – německy zvaná  Östliche Mittelgebirge, doslovně Východní středohoří
 Sredna gora – pohoří v Bulharsku nepřesně překládané jako Středohoří
 Südwestliche Mittelgebirge und Schichtstufenland – česky Jihozápadní středohoří a stupňovina, subprovincie Středoněmecké vysočiny
 Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge – česky Durynsko-franské středohoří, geomorfologická oblast v Německu
 Westliche Mittelgebirge – česky Západní středohoří, subprovincie Středoněmecké vysočiny

nebo tento název obsahující:
 Chráněná krajinná oblast České středohoří – chráněná oblast v Čechách
 České středohoří - Dolní Poohří – sdružení obcí v Ústeckém kraji